Boddin steht für:
 Boddin (Groß Pankow), ein bewohnter Gemeindeteil im Ortsteil Boddin-Langnow der Gemeinde Groß Pankow (Prignitz) im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Boddin (Walkendorf), ein Ortsteil der Gemeinde Walkendorf im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Boddin (Wittendörp), ein Ortsteil der Gemeinde Wittendörp im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Boddin (Zehdenick), ein Wohnplatz der Stadt Zehdenick im Landkreis Oberhavel in Brandenburg

Personen:
 Helga Boddin (1926–2006), deutsche Rundfunkjournalistin, Moderatorin, Gewerkschafterin
 Hermann Boddin (1844–1907), Berliner Lokalpolitiker

Siehe auch:
 Boddien
 Bottin